L'espressione francese Bon Voyage, che significa buon viaggio, può riferirsi a:

Cinema
Bon Voyage – cortometraggio del 1944 diretto da Alfred Hitchcock
Bon Voyage – film del 1958 diretto da Cesar Gallardo
Okay Parigi! (Bon Voyage!) – film del 1962 diretto da James Neilson
Bon Voyage – film del 2003 diretto da Jean-Paul Rappeneau 
Bon Voyage – film TV del 2006 diretto da Oliver Brown

Musica
Bon Voyage – album del 1987 di McCoy Tyner
Bon Voyage – album del 2011 di Anna Rossinelli
Bon Voyage – album del 2014 di Koda Kumi
Bon Voyage – album del 2018 di Melody's Echo Chamber

Televisione 

 BTS Bon Voyage – reality show sudcoreano del 2016